Куртина вікових дубів (Гусятин) — ботанічна пам'ятки природи місцевого значення поблизу смт Гусятин Тернопільської області.
 Куртина вікових дубів (Зборівський район) — ботанічна пам'ятки природи місцевого значення в селі Нище Зборівського району Тернопільської області.